Васи́лий Сазо́нов:
 Сазонов, Василий Викторович (род. 1982) — математик, декан факультета космических исследований МГУ.
 Созонов, Василий Иванович (1776—?) — в 1830 г. действительный статский советник .
 Сазонов, Василий Ильич (1912—1977) — комсомольский и партийный работник, депутат Верховного Совета РСФСР V-го созыва, Герой Социалистического Труда.
 Сазонов, Василий Кондратьевич (1789—1870) — русский исторических живописец.